Lovsång kan syfta på:

Lovsång – en sång i vilken någon eller något förhärligas
Lovsång (tidskrift) – en tertial tidskrift om lovsång
Lovsång (roman) –  en kortroman av Ayn Rand från 1938
 Lovsångsledare – en tjänst inom den moderna kristna kyrkan
 Lovsångsteam – ett band som leder lovsång och tillbedjan i den moderna kristna kyrkan

Se även
Lovsånger och andeliga visor
 Bhajan – en indisk religiös sång eller sammankomst med sånger